Filialkirche St. Margarethen bezeichnet folgende Kirchen in Österreich:

 Filialkirche St. Margarethen (Bad Vigaun) in der Gemeinde Bad Vigaun, Salzburg
 Filialkirche St. Margarethen (St. Paul im Lavanttal) in der Gemeinde St. Paul im Lavanttal, Kärten
 Filialkirche St. Margarethen (Tiffen) in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See, Kärten
 Filialkirche St. Margarethen ob Köttmannsdorf in der Gemeinde Köttmannsdorf, Kärnten